Ambohipihaonana (Analamanga), een plaats en gemeente in het district  Ambohidratrimo in de Malagassische regio Analamanga
Ambohipihaonana (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in het district Ambatolampy in de Malagassische regio Vakinankaratra